KDM peut désigner :
 KDE Display Manager, en informatique, un gestionnaire d'affichage pour le système de fenêtre X ;
 lysine déméthylase (note : une abréviation de la lysine est K), en biologie, une protéine, dont le KDM5C, le KDM2B ;
 Kongelige Danske Marine, le préfixe des navires de la marine royale danoise ;
 Key Delivery Message, un fichier numérique envoyé par un distributeur à un exploitant pour lui permettre d'ouvrir un Digital Cinema Package (DCP) afin de projeter un film.